3 км — упразднённое поселение (тип: железнодорожная будка) в Малиновском сельсовете Белебеевского района Башкортостана Российской Федерации. Вошло в 2005 году в состав деревни Брик-Алга.

Географическое положение 
Расстояние до (Башкирская АССР 1972, С.65; Башкирская АССР 1981, С. 73):
 районного центра (Белебей): 10 км,
 центра сельсовета (Малиновка): 3 км,
 ближайшей ж/д. станции (Аксаково): 2 км.

История 
Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з постановил:

2. Объединить следующие населенные пункты с сохранением наименований:
 3) в Белебеевском районе:
 г) поселение железнодорожная будка 3 км и деревню Брик-Алга Малиновского сельсовета, установив объединённому населённому пункту тип поселения — деревня, с сохранением наименования «Брик-Алга»

Население 
На 1 июля 1972 года, 1 сентября 1981 года преобладающая национальность — русские (Башкирская АССР 1972, С.65; Башкирская АССР 1981, С. 73).

На 2002 год постоянного населения не имела. Будка 3 км имела почтовый индекс: 452100, код ОКАТО — 80 209 819 004.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство.

Транспорт 
Железнодорожный транспорт.

Литература 
Башкирская АССР 1972 = Башкирская АССР : административно-территориальное деление на 1 июля 1972 года : [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР ; [сост. Н. Н. Кириллова, П. Ф. Максимов, М. Х. Мусин; отв. ред. Б. А. Абдрахманов]. — Изд. 6-е. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1973. — 386, [2] с. : табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 327—387.

Башкирская АССР 1981 = Башкирская АССР : административно-территориальное деление на 1 сентября 1981 года : [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР ; [сост. Н. Н. Исаев, З. З. Харрасов, М. З. Шаймуратов ; отв. ред. Ф. Ш. Хисматуллин]. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1981. — 382, [2] с. : табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 326-383.

Исчезнувшие населённые пункты Белебеевского района
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Железнодорожные будки